De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2005 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 24 juli 2005 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
De race werd na zeven ronden gestopt vanwege hevige regenval. De race werd later herstart over negen ronden, waarbij de grid werd bepaald door de volgorde van de coureurs aan het einde van de eerste race. Coureurs die in de eerste race uitvielen, mochten niet deelnemen aan de herstart. De uitslag van de tweede race werd gebruikt als definitieve uitslag.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Groot-Brittannië